Леонид Дегтярёв:
 Дегтярёв, Леонид Андреевич (1924—1995) — советский государственный деятель, генерал-майор, Герой Социалистического Труда. 
 Дегтярёв, Леонид Сергеевич (1894—1940) — советский деятель, железнодорожник, военный политработник.